Гарифуллин — фамилия, имеет женскую форму Гарифуллина.

Известные носители 
 Гарифуллин, Ахмад Хазрат (род. 1986) — председатель Духовного управления мусульман Дальнего Востока.
 Гарифуллин, Бари Гарифуллович (1907—2003) — советский механизатор-комбайнер, Герой Социалистического Труда.
 Гарифуллин, Габдулла Гарифуллович (1925—2002) — сержант, Герой Советского Союза.
 
 Гарифуллин, Илюс Фагитович (1960—2016) —  глава администрации города Нефтекамска.
 Гарифуллин, Казим Мугаллимович (род. 1932) — доктор экономических наук, профессор.
 Гарифуллин, Рустам Рафисович (1978—2015) — российский лыжник-паралимпиец.
 Гарифуллин, Рустем Мухаметович — российский игрок в регбилиг.
 Гарифуллин, Фарит Шарифуллинович (род. 1928) — агроном, профессор.

Гарифуллина, Аида Эмилевна (род. 1987) — оперная певица.
 Гарифуллина, Лея Рафисовна (род. 2004) — шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Гарифуллина Рузалия (1935—2018) — татарская певица.